Община Власеница (, ) —  община (муниципалитет) на востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Власеница. Входит в формирующийся регион Биелина (в частности — в субрегион Зворник).

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Власеница составила 12 349 человек, по переписи 1991 года в границах 2013 года —  17 904 человека, в границах 1991 года — 33.942 человека.

Этнический состав населения общины Власеница по переписи 1991 года (в границах 1991 года):
 боснийские мусульмане — 18.727 (55,17 %);
 сербы — 14.359 (42,30 %);
 хорваты — 39 (0,11 %);
 югославы — 340 (1,00 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 477 (1,40 %).
Всего: 33.942 чел.

Конфессиональный состав населения общины Власеница по переписи 1981 года (в границах 1981 года):
 мусульмане — 15,337 (50,28 %);
 православные христиане — 13,531 (44,36 %);
 католики — 44 (0,14 %);
 другие — 1,586 (5,22 %).
Всего: 30,498 чел.

Конфессиональный состав населения общины Власеница по переписи 1971 года (в границах 1971 года):
 православные христиане — 13,431 (50,44 %)
 мусульмане — 12,881 (48,38 %)
 католики — 42 (0,15 %)
 другие — 269 (1,03 %).
Всего: 26,623 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 38 населённых пунктов, в том числе город Власеница.

История 
После боснийской войны границы общины (с 92 населёнными пунктами) были изменены. Восточная половина довоенной общины Власеница была выделена в отдельную общину Миличи (также в составе Республики Сербской).

Примечания 

Общины Республики Сербской